TIPS se može odnositi na:

 Trends in Pharmacological Sciences, časopis
 Tips Industries Limited, preduzeće